Bryson Tiller (né en 1993), chanteur américain
Carl Frode Tiller (né en 1970), écrivain norvégien
George Tiller (1941-2009), médecin américain
Henry Tiller (1914-1999), boxeur norvégien
Nadja Tiller (1929-2023), actrice autrichienne
 Rasmus Tiller (né en 1996), coureur cycliste norvégien
Simen Tiller (1995-), coureur du combiné nordique norvégien
Terence Tiller (1916-1987), poète britannique

Homonymie de patronyme norvégien